DPU steht als Abkürzung für:
 Danube Private University in Krems
 Data Path Unit
 Data Processing Unit
 dialectos portugueses en Uruguay, siehe Portuñol
 Distributed Power Unit, eine in einen Zug mittig oder am Ende eingereihte Lokomotive
 Distribution Point Unit, ein aktives Netzelement für Glasfaser und G.fast Netze.
 Flughafen Dumpu in Papua-Neuguinea
 Delivered at Place Unloaded, eine Standardvertragsklausel im internationalen Handel, die als Teil der Incoterms 2020 international normiert ist.

Abkürzung